Amantius ist der Name folgender Personen:

 Amantius, Bruder des Getulius, Märtyrer im 2. Jahrhundert
 Flavius Amantius, Konsul 345
 Amantius von Como, heiliger Bischof von Como, 5. Jahrhundert (ital. Amanzio di Como)
 Amantius von Rodez, heiliger Bischof von Rodez, 5. Jahrhundert (franz. Saint Amans)
 Amantius (Eunuch der Aelia Eudoxia), oströmischer Hofeunuch der Kaiserin Aelia Eudoxia, um 400
 Amantius (Eunuch des Anastasios) († 518), byzantinischer Praepositus sacri cubiculi und Eunuch
 Amantius (Goldschmied) (521–571), römischer Goldschmied
 Amantius von Marsi, Kardinal, 11. Jahrhundert
 Bartholomäus Amantius (1505–1576), deutscher Jurist